La saison 2009 du Championnat de Norvège de football était la  de la première division norvégienne à poule unique, la Tippeligaen. Depuis cette saison, 16 clubs (et non plus 14) de l'élite jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le Rosenborg BK qui termine en tête du championnat cette année et redevient champion de Norvège. C'est le  de champion de Norvège de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Tippeligaen se joue entre le  de D1 et les clubs classés entre la  et la 5place de D2
Cette saison, c'est le Fredrikstad FK,  de première division, qui affronte 3 clubs de D2, pour conserver sa place parmi l'élite.

Demi-finales de barrage 

|}

Finale de barrage 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat de Norvège de football

Lien externe 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2009
Championnat Norvege Football D1
Norvege D1